Charlottenstraße ist ein Straßenname:

 in Berlin Charlottenstraße (Berlin)
 in Dresden Charlottenstraße (Dresden)
 in Düsseldorf Charlottenstraße (Düsseldorf)
 in Hannover die Charlottenstraße (Hannover)
 in Heilbronn Charlottenstraße (Heilbronn)
 in Potsdam Charlottenstraße (Potsdam)
 in Stuttgart Charlottenstraße (Stuttgart)
 in Wuppertal Charlottenstraße (Wuppertal)